Crescentianus ist der Name von:

 Crescentianus († um 130), christlicher Märtyrer und Heiliger

Crescentianus ist das Cognomen folgender Personen:

 Quintus Aiacius Modestus Crescentianus römischer Politiker und Senator, Konsul 228
 Titus Aelius Crescentianus, römischer Offizier (Kaiserzeit)